Чемпионат Европы по фигурному катанию 2010 — соревнование среди фигуристов европейских стран в сезоне 2009/2010 годов. Спортсмены соревновались в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду. Участие смогли принять спортсмены, которым на 1 июля 2009 года исполнилось 15 лет. 

Чемпионат Европы 2010 года прошёл с 18 по 24 января 2010 года в Таллине (Эстония) на арене «Саку Суурхалль».

Обязательным танцем было выбрано «Танго-романтика».

Изменения в правилах 
На этом чемпионате Международный союз конькобежцев поменял количество участников, проходящих в произвольную программу (танец), для экономии средств в условиях мирового финансового кризиса . В одиночных разрядах в финал теперь попадают 20 участников (вместо 24 ранее), а в парных — 16 (вместо 20 ранее).

Представительство от стран 
Следующие страны по результатам выступлений своих фигуристов на чемпионате Европы 2009 завоевали право выставлять более одного участника или пары:
{| class="wikitable"
|-
! Мест
! Мужчины
! Женщины
! Пары
! Танцы
|-
! 3
|   
|     
|    
|     
|-
! 2
|       
|   
|       
|     
|}

Рекорды 
На этом чемпионате было установлено несколько мировых рекордов в оценках по системе ИСУ:
 Евгений Плющенко получил в короткой программе 91,30 балла и побил тем самым свой же рекорд, установленный им в 2006 году на Олимпиаде в Турине.
 Российская спортивная пара Юко Кавагути и Александр Смирнов в своей произвольной программе набрала 139,23 балла. Ранее рекордная оценка в 136.02 балла принадлежала китайской паре Шэнь Сюэ и Чжао Хунбо и была получена ими в финале серии Гран-при сезона 2004–2005.

Результаты

Мужчины 

 WD = снялся с соревнований

Женщины 

 WD = снялась с соревнований

Пары 

 WD = снялись с соревнований

Танцы 

 WD = снялись с соревнований

Расписание 
(UTC+2)
 Вторник, 19 января
 13:30 Танцы на льду — Обязательный танец
 18:45 Церемония открытия
 19:30 Парное катание — Короткая программа

 Среда, 20 января
 11:45 Мужское одиночное катание — Короткая программа (часть первая)
 14:30 Мужское одиночное катание — Короткая программа (часть вторая)
 18:30 Парное катание — Произвольная программа (часть первая)
 20:30 Парное катание — Произвольная программа (часть вторая)

 Четверг, 21 января
 13:00 Танцы на льду — Оригинальный танец
 18:45 Мужское одиночное катание — Произвольная программа (часть первая)
 20:15 Мужское одиночное катание — Произвольная программа (часть вторая)

 Пятница, 22 января
 11:00 Женское одиночное катание — Короткая программа (часть первая)
 13:45 Женское одиночное катание — Короткая программа (часть вторая)
 18:40 Танцы на льду — Произвольный танец (часть первая)
 20:00 Танцы на льду — Произвольный танец (часть вторая)

 Суббота, 23 января
 13:30 Женское одиночное катание — Произвольная программа

 Воскресенье, 24 января
 15:30 Показательные выступления, церемония закрытия

Итоги 
По итогам выступления своих фигуристов, следующие страны завоевали право выставить на чемпионат Европы 2011 года более одного спортсмена/пары:

Примечания

Ссылки 

 
 Официальный сайт чемпионата

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Европа
2010 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2009/2010
Международные спортивные соревнования в Таллине
Чемпионаты Европы в Эстонии
Январь 2010 года
Фигурное катание